Pierre-Louis Loubet (* 18. Februar 1997 in Bastia, Korsika) ist ein französischer Rallyefahrer. Loubet gewann 2019 die WRC2-Rallye-Weltmeisterschaft. Seit 2022 fährt er für M-Sport in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC).

Statistik

WRC-Ergebnisse

Siehe auch 
 Liste der WRC-Rennfahrer

Weblinks 

 https://www.ewrc-results.com/profile/86873-pierre-louis-loubet/ WRC-Statistiken auf ewrc-results.com

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Frankreich)
Franzose
Geboren 1997
Mann